František Musil (né le  à Pardubice en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Personnelle 
Il est le père de David Musil. Il est en couple avec la joueuse de tennis Andrea Holikova. Il est le beau-frère du joueur de hockey professionnel, Bobby Holík.

Carrière en club 
Formé au HC Pardubice, il découvre dans le championnat élite de Tchécoslovaquie en 1981. Il est sélectionné au deuxième tour en trente-huitième position par les North Stars du Minnesota lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1983. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les North Stars chez les Sabres de Buffalo
. Il dispute plus de sept cent matchs dans la LNH avec les North Stars, les Flames de Calgary, les Sénateurs d'Ottawa et les Oilers d'Edmonton. Il met un terme à sa carrière de joueur en 2002.

Carrière internationale 
Il représente la Tchécoslovaquie puis la République tchèque au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes. Il remporte la médaille d'or lors du championnat du monde 1985, l'argent en 1983 et le bronze en 1992.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1980-1981|| Tesla Pardubice|| Extraliga || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1981-1982|| Tesla Pardubice|| Extraliga || 35|| 1|| 3|| 4|| 34|| || || || || 
|-
| 1982-1983|| Tesla Pardubice|| Extraliga || 33|| 1|| 2|| 3|| 44|| || || || || 
|-
| 1983-1984|| Tesla Pardubice|| Extraliga || 37|| 4|| 8|| 12|| 72|| || || || || 
|-
| 1984-1985|| Dukla Jihlava|| Extraliga || 44|| 4|| 6|| 10|| 76|| || || || || 
|-
| 1985-1986|| Dukla Jihlava|| Extraliga || 34|| 4|| 7|| 11|| 42|| || || || || 
|-
| 1986-1987|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 72|| 2|| 9|| 11|| 148|| || || || || 
|-
| 1987-1988|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 80|| 9|| 8|| 17|| 213|| || || || || 
|-
| 1988-1989|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 55|| 1|| 19|| 20|| 54|| 5|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 1989-1990|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 56|| 2|| 8|| 10|| 109|| 4|| 0|| 0|| 0|| 14
|-
| 1990-1991|| North Stars du Minnesota|| LNH|| 8|| 0|| 2|| 2|| 23|| || || || || 
|-
| 1990-1991|| Flames de Calgary|| LNH|| 67|| 7|| 14|| 21|| 160|| 7|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 1991-1992|| Flames de Calgary|| LNH|| 78|| 4|| 8|| 12|| 103|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| Flames de Calgary|| LNH|| 80|| 6|| 10|| 16|| 131|| 6|| 1|| 1|| 2|| 7
|-
| 1993-1994|| Flames de Calgary|| LNH|| 75|| 1|| 8|| 9|| 50|| 7|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 1994-1995|| HC Sparta Praha|| Extraliga tchèque|| 19|| 1|| 4|| 5|| 50|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| ESG Fuchse Sachsen Weisswasser/Chemnitz|| DEL|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| Flames de Calgary|| LNH|| 35|| 0|| 5|| 5|| 61|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1995-1996|| HC Karlovy Vary|| 1.liga || 16|| 7|| 4|| 11|| 16|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 65|| 1|| 3|| 4|| 85|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| Sénateurs d'Ottawa|| LNH|| 57|| 0|| 5|| 5|| 58|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Ice d'Indianapolis || LIH|| 52|| 5|| 8|| 13|| 122|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Vipers de Détroit|| LIH|| 9|| 0|| 0|| 0|| 6|| || || || || 
|-
| 1997-1998|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 17|| 1|| 2|| 3|| 8|| 7|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 1998-1999|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 39|| 0|| 3|| 3|| 34|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2000-2001|| Oilers d'Edmonton|| LNH|| 13|| 0|| 2|| 2|| 4|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| HC Dukla Jihlava|| 1.liga || 3|| 0|| 1|| 1|| 54|| 13|| 0|| 2|| 2|| 47

| 797|| 34|| 106|| 140|| 1241|| 42|| 2|| 4|| 6|| 47

Références

Joueur international tchécoslovaque de hockey sur glace
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Entraîneur tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des North Stars du Minnesota
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur du Ice d'Indianapolis
Joueur des Vipers de Détroit
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du HC Karlovy Vary
Champion du monde de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Naissance en décembre 1964
Naissance à Pardubice
Naissance en Tchécoslovaquie